Пи́тер Ле́сли О́сгуд (; 20 февраля 1947, Виндзор, Англия — 1 марта 2006, Слау, Англия) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок английского клуба «Челси». По результатам голосования на официальном сайте «Челси» вошёл в список Легенд клуба.

Клубная карьера 
Его футбольная карьера началась со скромного Беркшира. Но на молодого игрока, проявлявшего хорошие результаты и ставшего капитаном команды, большие клубы не обращали внимания. Отчаявшись, Осгуд даже освоил профессию каменщика. Удача улыбнулась Питеру в 1964 году, когда он был приглашен в Челси, которым на тот момент руководил Томми Дохерти. Питер приехал на просмотр и сыграл тренировочный матч с другими футболистами клуба, после чего ему был предложен контракт. Дебют новичка в основе состоялся 16 декабря 1964 года в матче Кубка Английской Лиги против Уэркингтона. Челси тогда победил 2-0, причем оба гола были на счету молодого Осгуда. В 1970 году Осгуд помог «Челси» завоевать Кубок Лиги, став лучшем бомбардиром этого турнира. Победа в этом соревновании позволила команде участвовать в розыгрыше кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1970/71. Обыграв, не без помощи Осгуда Брюгге и «Манчестер Сити», Челси победил в двухматчевом финальном противостоянии Реал, где Питер забил по голу в каждом матче. В сезоне 1973/74 клуб в результате разногласий с тренером покинуло несколько футболистов. В их числе был и Питер. Зимой 1974 г. Осгуд подписал контракт с Саутгемптоном. Первые 2 года были не слишком удачные для форварда и его команды. Пришлось, даже провести пол сезона 1976/77 в аренде в «Норвич Сити». Эта «командировка» позволила Осгуду закрепиться в составе Саутгемптона, где он выиграл ещё один трофей, Кубок Англии, победив в финальном матче Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. В 1978 году Осгуд решил поискать счастья в США, где начал выступать за Филадельфию Фьюри. Эта поездка не пришлась по душе ветерану, и после девяти месяцев пребывания в американской лиге футболист вернулся в Англию. «Сказать, что это был интересный опыт — ничего не сказать. Естественно, было любопытно, но это был какой-то Голливуд, а не настоящий футбол», — говорил он впоследствии. На закате своей карьеры, Питер решил вернуться в свой бывший клуб Челси, чтобы помочь «синим» остаться в высшей лиге Англии. Осгуд завершил карьеру футболиста в 1979 году. Он решил не заниматься тренерской деятельностью, а выбрал карьеру бизнесмена. Оззи, как его прозвали, за свою карьеру стал легендой Челси и всегда был желанным гостем на Стэмфорд Бридж. Питер Осгуд умер 1 марта 2006 года от инфаркта миокарда, который случился с ним при посещении семейного склепа. В своем завещании Осгуд попросил похоронить его на Стэмфорд Бридж, стадионе Челси. Урна с прахом легендарного футболиста была захоронена под одиннадцатиметровой отметкой напротив трибуны «Шед Энд».

Международная карьера 
За сборную Англии провел 4 матча, голов не забивал. Дебютировал при Альфе Рамсее в феврале 1970 в матче, закончившимся победой 3:1 со сборной Бельгии. Так же участвовал в ЧМ 1970 в Мексике, где дважды выходил на поле против сборных Чехословакии и Румынии.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
Статистика игрока.

1 матч в Суперкубке Англии в этой таблице не учтен

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Статистика игрока.

Итого: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
Командные

 «Челси»
 Обладатель Кубка Англии (1): 1970
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 1965
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1971
 Итого: 3 трофея

 «Саутгемптон»
 Обладатель Кубка Англии (1): 1976
 Итого: 1 трофей

Личные
 Игрок года по версии болельщиков «Челси» (1): 1973

Примечания

Ссылки 
 Статистика тренера на soccerbase.com
 Профиль футболиста  на сайте Thechels.info
 Питер Осгуд. Король Стэмфорд Бридж

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Филадельфия Фьюри»
Умершие от инфаркта миокарда